

События 

 22 июля — Битва при Борнхёведе между датчанами и коалицией северогерманских князей и вольных городов.
 1227 — Князь Ярослав Всеволодович вместе с новгородцами совершил крупный поход на емь. Русские войска вытеснили из Финляндии шведов.
 Мстислав Удатный перед смертью передал Галич своему зятю венгерском королевичу Андрашу.
 Краковский князь Лешек Белый погиб от руки убийцы на съезде князей из рода Пястов. Началась борьба за Краковское княжество.
 Крупные феодалы Франции взбунтовались против регентства Бланки Кастильской над малолетним Людовиком IX.
 1227—1415 — Бурграфы Нюрнберга из рода Гогенцоллернов.
 С 1227 — Бурграф Нюрнберга Конрад III.
 Папа Гонорий III потребовал подчинения от «всех королей Руси».
 1227—1241 — Папа Григорий IX (ок.1147-1241).
 Папа Григорий IX отлучил от церкви императора Фридриха II, формально за промедление с Шестым крестовым походом, на самом деле из-за вражды между императором и Святым Престолом.
 Немцы разорили и заняли острова Сааремаа и Муху.
 Разгром монголами Си-Ся. Смерть Чингисхана.
 После смерти Чингисхана власть в Монгольской империи разделили между собой его четыре сына: Джучи, Чагатай, Угедей и Толуй.
 Умер сын Чингисхана Джучи, и земли к западу от реки Иртыш получил в наследство Батый.

Правители 
 Папская область — Григорий IX (1227—1241).
 Монгольская империя — междуцарствие. Регент Толуй (1227—1229).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1227 году
 Николай IV (папа римский)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1227 году
 Джучи
 Чингисхан
 Санудо, Марко
 Гонорий III (папа римский)
 Сулейман Шах — дед основателя османской династии